Двадцать четвёртая воздушная армия ВВС США — Кибернетическое командование ВВС США (, AFCYBER) — компонент Киберкомандования США и Боевого авиационного командования в Военно-воздушных силах.

Формирование 
Первоначально предполагалось, что 24-я воздушная армия станет подразделением созданного в 2007 году кибернетического командования ВВС AFCYBER, но 18 августа 2009 года 24-я воздушная армия была включена в состав Космического командования ВВС США (AFSPC).

В августе 2008 года начальник штаба ВВС генерал Н. Шварц распорядился приостановить дальнейшее развёртывание AFCYBER, а в октябре 2008 года представители ВВС сообщили, что развёртывание AFCYBER не состоится, а 24-я воздушная армия будет ориентирована на задачи кибервойны в рамках Космического командования ВВС (AFSPC).

Одним из ключевых подразделений 24-й воздушной армии является  (67 NWW), размещённое на  в штате Техас.

В состав 24-й воздушной армии также вошли следующие подразделения:
  (688 IOW) — база ВВС Лекленд, штат Техас;
  (689 CCW) — , штат Джорджия;
  (624 OC) — база ВВС Лекленд, штат Техас.
  (AFNIC), формально подчинённый Космическому командованию ВВС, непосредственно взаимодействует с 24-й воздушной армией в рамках своих задач по созданию и поддержанию единой компьютерной сети ВВС США.

Рассматривалось шесть возможных мест размещения штаб-квартиры 24-й воздушной армии, в том числе:  в Лос-Анджелесе,  в Техасе,  в Вирджинии, авиабаза Оффатт в Небраске,  в Колорадо и  в Иллинойсе.

15 мая 2009 года должностные лица ВВС объявили, что наиболее предпочтительным вариантом является база ВВС Лекленд, это решение было подтверждено 12 августа 2009 года.. 24-я воздушная армия официально начала деятельность 18 августа 2009 года. 22 января 2010 года, 24-я воздушная армия была сертифицирована AFSPC в стадии первоначальной готовности (IOC). О полной боевой готовности было объявлено 1 октября 2010 года.

С 18 июля 2018 года в составе Боевого авиационного командования.

Задачи 
На 24-ю воздушную армию возложено решение следующих основных задач:
 защита и управление сегментом ВВС  (С2 Constellation);
 проведение всего спектра операций в киберпространстве, в том числе по эксплуатации компьютерных сетей иностранных государств в своих целях;
 уничтожение и подавление элементов систем боевого управления (СБУ) и критически важных объектов противника, тем или иным способом связанных с кибернетическим ресурсом, и др.

Подразделения 

Численность личного состава 24-й воздушной армии в настоящее время составляет около 14 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. Кроме того, к решению задач этого формирования на временной основе привлекается до 20 тыс. других специалистов, включая резервистов и представителей контрактных организаций, рабочие места многих из них расположены вне места дислокации армии, работу они выполняют дистанционно.

Организационно в 24-ю воздушную армию входят три крыла: 67-е крыло боевого применения информационных систем, 688-е — информационных операций в компьютерных сетях, и 689-е — боевой связи.

 , , штат Техас
 26-я группа сетевых операций, база ВВС Лекленд
 26-я эскадрилья сетевых операций, , штат Алабама
 26-й эскадрилья поддержки операций, база ВВС Лекленд
 33-я эскадрилья сетевых операций, база ВВС Лекленд
 68-я эскадрилья сетевых операций, база ВВС Лекленд
 352-я эскадрилья сетевых операций, 
 426-я эскадрилья сетевых операций, авиабаза Рамштайн, Германия (штаб-картира ВВС США в Европе)
 67-я группа сетевых операций, база ВВС Лекленд
 67-я эскадрилья поддержки операций, база ВВС Лекленд
 91-я эскадрильи сетевых операций, база ВВС Лекленд
 315-я эскадрилья сетевых операций, Форт-Мид
 690-я группа сетевой поддержки, база ВВС Лекленд
 83-я эскадрилья сетевых операций, , штат Вирджиния
 561-я эскадрильи сетевых операций, , штат Колорадо
 690-я эскадрилья разведывательного обеспечения, база ВВС Лекленд
 690-я эскадрилья сетевой поддержки, база ВВС Лекленд.

 , база ВВС Лекленд
 38-я инженерная группа киберопераций, , штат Оклахома
 38-я контрактная эскадрилья, база ВВС Тинкер
 38-я эскадрилья киберопераций, база ВВС Тинкер
 38-я инженерная эскадрилья, база ВВС Тинкер
 38-я эскадрилья оперативной поддержки, база ВВС Тинкер
 85-я инженерная эскадрилья, , штат Миссисипи
 318-я группа информационных операций, база ВВС Лекленд
 39-я эскадрилья информационных операций, , штат Флорида
 90-я эскадрилья информационных операций, база ВВС Лекленд
 92-я эскадрилья информационных операций, база ВВС Лекленд
 318-я эскадрильи оперативной поддержки, база ВВС Лекленд
 346-я испытательная эскадрилья, база ВВС Лекленд.

 , , штат Джорджия
 3-я группа боевой связи, база ВВС Тинкер
 3-я эскадрилья поддержки боевой связи, база ВВС Тинкер
 31-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Тинкер
 32-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Тинкер
 33-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Тинкер
 34-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Тинкер
 35-я эскадрилья боевой связи (Резервное командование ВВС США), база ВВС Тинкер
 5-я группа боевой связи, база ВВС Робинс
 5-я эскадрилья поддержки боевой связи, база ВВС Робинс
 51-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Робинс
 52-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Робинс
 53-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Робинс
 54-я эскадрилья боевой связи, база ВВС Робинс
 55-я эскадрилья боевой связи (Резервное командование ВВС США), база ВВС Робинс.

См. также 
 AFCYBER
 Кибернетическое командование США

Примечания

Литература

Ссылки 
 24 Воздушная армия кибер-операций КК ВВС США
 Подготовка ВВС США к кибероперациям
 Air Force Reserve Command
 Twenty-Fourth Air Force revised structure
 24th Air Force Website
 Maj Gen Suzanne M. Vautrinot

Воздушные армии ВВС США
Киберкомандование США